Сан Хосе де Белен има више значења:

 Сан Хосе де Белен (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хосе де Белен (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику